signifie « oui » en anglais et peut aussi désigner :

Cinéma 

 , film de Sally Potter sorti en 2004.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock britannique.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Coldplay présente sur l'album Viva la Vida or Death and All His Friends sorti le  ;
 , chanson de LMFAO présente sur l'album Party Rock sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du duo danois Ben & Tan qui aurait dû représenter le Danemark au Concours Eurovision de la chanson 2020.

Album 

 , album d' sorti en  ;
 , album de Morphine sorti le  ;
 , album de Mika Nakashima sorti le  ;
 , album des Pet Shop Boys sorti le 
 , premier album du groupe homonyme sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jason Mraz sorti le  ;
 , album de K-os sorti le .

Autres 
  ;
 yes, commande Unix ;
 Yes, marque de gâteau de la firme Nestlé.

Code
Homonymie de titre